

Sigle 
IGE – imposta generale sulle entrate
IgE – immunoglobulina di classe E

Codici 
 IGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iguela (Gabon)
 ige – codice ISO 639-3 della lingua igede

Geografia

Igé – comune dell'Orne
Igé – comune della Saona e Loira

Altro
David Ige – politico statunitense